Sinisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sinisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Sinisaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Sinisaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 

Robotskapade Finlandförgreningar